Manatee County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Manatee County Courthouse (Manatee Ave. and 15th St., Bradenton, Florida), ID-Nr. 76000601
 Manatee County Courthouse (1115 Manatee Ave., Bradenton, Florida), ID-Nr. 98000676